AL eller Al kan avse: 

 Al – en trädart, se alsläktet
 AL – landskod och nationalitetsmärke för motorfordon från Albanien
 AL – förkortning för anläggningslagen
 AL – förkortning för Alabama
 AL – förkortning för American League
 Al – kemisk symbol för grundämnet aluminium
 -al – ett suffix, se lista över suffix
 al- – bestämd artikel i arabiska
 .al – nationell toppdomän för Albanien

Se även
 Ål – flera (som på många andra språk får stavningen "al", eftersom bokstaven å saknas)
 Alsläktet – ett släkte träd och buskar
 Klibbal – en art av alsläktet som finns i Sverige
 Gråal – en art av alsläktet som finns i Sverige